YML steht für:
 Flughafen Murray Bay (IATA-Code), Flughafen von Murray Bay, Nordwest-Territorien, Kanada

yml steht für:
 Yamalele (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf der Fergusson-Insel, Papua-Neuguinea

.yml steht für:
 Dateiendung für YAML-Dateien

Abkürzung